Âge d'argent peut désigner :
 Âge d'argent, dans la mythologie grecque, la période du début de l'agriculture ;
 Âge d'argent, en Russie, également appelé siècle d'argent, les dernières années du  depuis 1890 et les deux premières décennies du  ;
 Âge d'argent des comics, une période de l'histoire de la bande dessinée américaine située entre 1956 à la fin des années 1960.